Плю́хино — деревня в городском округе Семёновский Нижегородской области. Входит в состав Пафнутовского сельсовета.

Описание 
Расположена в 5 км от административного центра сельсовета — Пафнутово и 55 км от областного центра — Нижнего Новгорода, на правом берегу реки Линды.

Население

Примечания 

Населённые пункты городского округа Семёновский